Чемпионат мира по пляжному футболу 1995 — 1-й Чемпионат мира по пляжному футболу  проходил в 1995 году на пляже Капакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Победителем стала Бразилия, победившая в финале США.

Участники 
8 команд из 4 футбольных конфедераций приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 1995 года.

Европа:
 
 
 
 

Южная Америка:
 
 

Северная Америка и Карибы:
 

Хозяйка турнира:
  (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа Б

Матчи плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Отчет на rsssf

1995
Январь 1995 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии